Evropsko prvenstvo v nogometu 2016 – Finale je nogometna tekma, ki bo potekala 10. julija 2016 na stadionu Stade de France, v Saint-Denisu, v Franciji, kjer se bo določil zmagovalec evropskega prvenstva 2016. Portugalska, v svojem drugem finalu evropskega prvenstva, se bo pomerila s Francijo, gostiteljico in že dvokratno zmagovalko. Portugalska je zmagala z 1 – 0, po podaljških z golom rezervista Éderja, s tem pa tudi osvojila svojo prvo največjo trofejo. 

Zmagovalka evropskega prvenstva, Portugalska si je zagotovila pravico tekmovati na Pokalu FIFA konfederacij, ki bo leta 2017 odigran v Rusiji.

Francija je že pred tem igrala v dveh finalih evropskega prvenstva, kjer je zmagala proti Španiji leta 1984 na domačem prvenstvu in leta 2000 proti Italiji, s t.i. zlatim golom na Nizozemskem. Portugalska je igrala le en finale pred tem, izgubila proti Grčiji na domačem prvenstvu leta 2004.

Obe ekipi sta se že srečali 24-krat, prvič leta 1926 ko je Francija zmagala z 4–2 v Toulouse. Pred finalnim obračunom, je Francija dobila 18 srečanj, Portugalska 5, enkrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. Zadnja zmaga Portugalske je bila leta 1975, na prijateljski tekmi v Franciji, po kateri le nato Francija osvojila vseh 10 naslednjih srečanj. Francoske zmage so bile tudi vse tri na velikih tekmovanjih, in sicer v polfinalih evropskega prvenstva leta 1984 in 2000 ter svetovnega prvenstva leta 2006.

Pot do finala

Tekma

{| width=100% style="font-size:90%"
|
Igralec tekme:
 Pepe

Statistika

Zunanje povezave

Sklici 
Vse reference so v angleščini.

Finale